diverse heiligen, zie Frans (voornaam) (doorverwijspagina) voor een overzicht.
meestal Franciscus van Assisi (1181–1226).
Sint-Franciscuskerk (doorverwijspagina).
Sint Franciscus Gasthuis, ziekenhuis in Rotterdam.